Niemcy:
 Arnstein – dzielnica miasta Weismain  
 Arnstein – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Arnstein – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz

Inne:
 Arnstein – opactwo w okolicach Nassau
 Arnstein – nieistniejący obecnie pałac w Wiedniu
 Arnstein – port lotniczy w Loring, Ontario w Kanadzie

Osoby:
 Karl Arnstein – niemiecki konstruktor

Zobacz też:
 Arnsztajn